Plymouth:

 Plymouth — самостійний підрозділ у складі Chrysler, займалося виробництвом легкових автомобілів і мінівенів.
 Plymouth (програма) — програма для показу екрану завантаження операційної системи Linux з підтримкою анімації.
 Plymouth Barracuda — дводверний автомобіль сегменту Pony car виробництва Plymouth, підрозділу Chrysler Corporation.
 Plymouth Prowler — стилізований під ретро спортивний автомобіль типу класичного американського  компанії Chrysler 1997–2002 років.
 Plymouth Superbird — спортивний автомобіль, що випускався в 1970 році компанією Plymouth.
 Plymouth Valiant — американський компактний автомобиль.

Див. також 
 Плімут